Mujica je baskijsko prezime. U suvremenom baskijskom pravopisu postoje varijacije Muxika, Mujika, Mugika   dok u španjolskom jeziku postoje varijacije Mújica, Mújico, Mujika, Mugica, Múgica, Mugika i Mojica.

Poznate osobe

Aylin Mujica-kubanska glumica
José Mujica-urugvajski političar

Mujica